Saint-Félix-de-Valois är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Lanaudière och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Saint-Félix-de-Valois ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Saint-Félix-de-Valois är huvudsakligen platt, men västerut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Saint-Félix-de-Valois. Närmaste större samhälle är Joliette,  km söder om Saint-Félix-de-Valois. 

Omgivningarna runt Saint-Félix-de-Valois är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Saint-Félix-de-Valois är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec

ceb:Saint-Félix-de-Valois (lungsod)